Phylé peut désigner:
 Phylé (forteresse), une forteresse antique de l'Attique
 , une localité moderne de l'Attique nommée d'après la forteresse
 Le dème de Phylé, municipalité moderne nommée d'après la forteresse